Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1961 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Darlene Hard je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Darlene Hard (prvakinja)
  Angela Mortimer (polfinale)
  Karen Hantze (tretji krog)
  Christine Truman (četrtfinale)
  Margaret Smith (polfinale)
  Ann Haydon Jones (finale)
  Lesley Turner (četrtfinale)
  Yola Ramírez (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1961